MTV Live – programma televisivo
MTV Live – album video dei Negramaro
MTV Live – rete televisiva